Simon Reynolds peut désigner :
 Simon Reynolds (1963-), critique musical britannique ;
 Simon Reynolds (1969-), acteur canadien.